Els eopterosaures (Eopterosauria) són un grup de pterosaures basals del Triàsic, que formen el seu propi clade. El terme es va utilitzar per primera vegada a Andres et al. (2014) per incloure Preondactylus, Austriadactylus, Peteinosaurus i Eudimorphodontidae. Dins del grup es trobaven altres dos nous clades, Preondactylia (que incloïen Preondactylus i Austriadactylus), i Eudimorphodontoidea (que incloïen Eudimorphodontidae i Raeticodactylidae).

S'ha definit l'Eopterosauria com «el clade menys inclusiu que conté Preondactylus buffarinii i Eudimorphodon ranzii». L'espècimen BSP 1994, prèviament assignat a Eudimorphodon, va ser anomenat com tàxon separat Austriadraco el 2015, i assignat a la nova família Austriadraconidae, però no es va descriure més classificacions.

La següent anàlisi filogenètica segueix la topologia segons Andres et al. (2014).

Referències 

Eopterosaures